Жуэ́-сюр-л’Обуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Ла-Герш-сюр-л’Обуа. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18118.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 125 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к востоку от Буржа.

По территории коммуны проходит Боковой канал Луары и протекают реки Луара и Обуа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1506 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 888 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 632 были экономически активными, 256 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 632 активных работали 553 человека (314 мужчин и 239 женщин), безработных было 79 (32 мужчины и 47 женщин). Среди 256 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 109 — пенсионерами, 101 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жермен (XIX век)
 Руины часовни (XII век)
 Средневековый мотт

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер